Никольская, Татьяна: Никольская, Татьяна Львовна (род. 1945) — российский литературовед, библиотекарь, мемуаристка.
 Никольская, Татьяна Николаевна (1919—2001) — советский, российский археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Института археологии АН СССР.